Nogometni klub "Funtana" (NK Funtana"; "Funtana") je nogometni klub iz Funtane, Istarska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. "Funtana" se natjecala u "1. ŽNL Istarskoj", ligi petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
NK "Funtana"' je osnovana 1948. godine. Kroz svoju povijest se klub pretežno natjecao u ligama na istarskom području. Od sezone 2014./15. do 2017./18. su bili sudionici "MŽNL NS Rijeka", odnosno "4. NL NS Rijeka". U sezonama 2014./15. i 2015./16. su bili sudionici Hrvatskog nogometnog kupa.  
Igralište je izgrađeno 1970. godine, a potom i tribine koje su nekoliko puta dograđene i rekonstruirane.

Uspjesi 
 1. ŽNL Istarska 
 prvak: 2019./20. 

 2. ŽNL Istarska 
 prvak: 2008./09. 

 3. ŽNL Istarska - Sjever 
 doprvak: 2005./06. 

 Kup Nogometnog saveza Županije Istarske 
 finalist: 2014./15.

Pregled po sezonama

Rezultati u Hrvatskom kupu

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Funtana

Vanjske poveznice 
 NK Funtana, facebook stranica 
 localgymsandfitness.com, NK Funtana 
 istrasport.eu, nk funtana 
 int.soccerway.com, NK Funtana 
 worldfootball.net, NK Funtana 
 transfermarkt.com, NK Funtana

Izvori 
 
 parentium.com, NK Funtana svečanom sjednicom Skupštine proslavio 60. obljetnicu: »Funtana« je i više od nogometnog kluba, objavljeno 5. studenog 2008., pristupljeno 11. kolovoza 2020. 
 istarski.hr, Valamar podržao rad NK Istra Tar i NK Funtana, objavljeno 19. prosinca 2018., pristupljeno 11. kolovoza 2020. 
  futbolas.lietuvai.lt, NK Funtana 
 funtana.hr, Nogometni klub Funtana, pristupljeno 11. kolovoza 2020.  
 nszi.hr, NK Funtana , pristupljeno 11. kolovoza 2020. 
 hrnogomet.com, ''Funtana - Popis sezona kluba u Hrvatskom nogometnom kupu, pristupljeno 11. kolovoza 2020.  
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Istarska županija, nogometni savez Istre 
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB FUNTANA 
 fininfo.hr, NK FUNTANA 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB FUNTANA 
  

Nogometni klubovi u Istarskoj županiji